O German Masters de 2023 ou Masters da Alemanha de 2023, também conhecido oficialmente como 2023 BetVictor German Masters por razões de patrocínio, é um torneio de snooker profissional que acontece de 1 a 5 de fevereiro de 2023 no Tempodrom em Berlim, na Alemanha. Organizado pela World Snooker Tour [circuito mundial de snooker] e patrocinado pela empresa de apostas esportivas BetVictor, o torneio é o décimo evento do ranking da temporada de snooker de 2022–23 e o sétimo dos oitos eventos da European Series ["Série Europeia"]. A 17ª edição do Masters da Alemanha (German Masters), realizado pela primeira vez em 1995 como Aberto da Alemanha (German Open), é transmitida pela Eurosport na Europa e por várias outras emissoras ao redor do mundo. O vencedor receberá 80 mil libras esterlinas de uma premiação total de 400 mil.

O então atual campeão mundial e número um do mundo Ronnie O'Sullivan retirou-se do torneio e foi substituído por Ross Muir. As duas rodadas de qualificação foram realizadas de 21 a 26 de novembro de 2022 na Morningside Arena em Leicester, na Inglaterra. Jogadores com excelentes posições no ranking como Mark Allen, Stuart Bingham, Ryan Day, Ding Junhui, Barry Hawkins, John Higgins, Shaun Murphy, Mark Selby, Judd Trump, and Mark Williams perderam na fase de qualificação. Em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, em meio a uma investigação de manipulação de resultados, o órgão regulador do esporte [a WPBSA] suspendeu quatro jogadores qualificados — Li Hang e Zhao Jianbo, bem como os finalistas da edição de 2022 Yan Bingtao e Zhao Xintong. Seus oponentes passaram para a próxima rodada automaticamente por W.O.. Apenas quatro jogadores ranqueados entre os 16 melhores do mundo — Luca Brecel, Jack Lisowski, Neil Robertson e Kyren Wilson — conseguiram chegar na fase principal em Berlim.

Após as qualificações, a World Snooker Tour anunciou que a etapa principal do evento — em vez do Welsh Open de 2023, como declarado anteriormente — marcaria o ponto de corte no qual os 16 melhores jogadores do ranking de um ano (ranking da temporada; ) se classificariam para o Players Championship de 2023. Após uma reação significativa dos jogadores nas mídias sociais, centrada na mudança ocorrida no meio da temporada e após as qualificações do Masters da Alemanha, os dirigentes do torneio restauraram o ponto de corte para depois da conclusão do Welsh Open.

Zhao Xintong venceu o evento de 2022, derrotando Yan por 9–0 na final. No entanto, Zhao não conseguiu defender o título devido à suspensão. Jimmy White derrotou Peng Yisong por 5–1 nas oitavas de final, tornando-se o primeiro jogador com mais de 60 anos a chegar às oitavas de final de um evento do ranking desde Eddie Charlton no British Open de 1992. Ali Carter alcançou sua terceira final do Masters da Alemanha, anteriormente foi campeão em 2013 e vice-campeão em 2017. Ele enfrenta Tom Ford, que chegou à segunda final de provas do ranking de sua carreira.

Robert Milkins fez o terceiro break máximo de sua carreira em partida válida pelas quartas de final contra Chris Wakelin. Milkins também fez um break de 146 pontos em sua última partida contra Daniel Wells.

Premiação 
O evento tem uma premiação total de 400 mil libras esterlinas, sendo 80 mil libras esterlinas a parte do vencedor. O evento é o sétimo da "Série Europeia" ("European Series"), série de oito torneios patrocinado pela casa de apostas esportivas BetVictor. A distribuição dos prêmios (prize money) para o evento é a seguinte:

Fase final 
 As partidas serão disputadas de 1 a 5 de fevereiro de 2023.

Final

Qualificação 
A qualificação para o evento ocorreu entre 21 e 26 de novembro de 2022 na Morningside Arena em Leicester, na Inglaterra. Foram três rodadas de qualificação, onde a primeira rodada consistiu em apenas duas partidas de pré-qualificação. Todas as partidas da qualificação foram disputadas no melhor de nove frames.

Rodada 1 (Pré-Qualificação) 
PQ1:  5–0 
PQ2:  5–0

Rodadas 2 e 3

Century breaks

Centuries da fase principal 

Total: 26

 147, 146, 109  Robert Milkins
 133, 130, 122, 121, 111  Ali Carter
 133, 118  Neil Robertson
 128  Matthew Stevens
 125  Daniel Wells
 121, 104  Tom Ford
 120, 115  Elliot Slessor
 117, 102  Jack Lisowski
 117  Si Jiahui
 116, 102  Chris Wakelin
 114  Louis Heathcote
 114  Tian Pengfei
 112  Kyren Wilson
 107  Pang Junxu
 100  Xiao Guodong

Centuries da fase de qualificação 
Total: 60

 144  Fergal O'Brien
 143, 119  Ding Junhui
 139, 101  Ali Carter
 139  Fan Zhengyi
 137, 123  Lyu Haotian
 133, 108  Anthony McGill
 133  Zhang Anda
 133  Liam Highfield
 132  Michael White
 131  Xu Si
 129, 102  Yan Bingtao
 129, 101  David Grace
 129  Sam Craigie
 127  Judd Trump
 124, 102  Alexander Ursenbacher
 121, 110  Gary Wilson
 119, 110, 109  Kyren Wilson
 119  Jack Lisowski
 117, 100  Graeme Dott
 117  Jamie Jones
 116  Ricky Walden
 115  Mark Allen
 115  Xiao Guodong
 110  John Higgins
 110  Jackson Page
 108, 105  Elliot Slessor
 108, 102  Zhao Xintong
 107, 105  Joe O'Connor
 106, 100  Tian Pengfei
 104  Neil Robertson
 103, 101  Louis Heathcote
 103  Barry Pinches
 102, 100  Jimmy Robertson
 102  Jamie Clarke
 102  David Gilbert
 102  David Lilley
 102  Joe Perry
 101  Ryan Day
 101  Scott Donaldson
 101  Rod Lawler
 101  Matthew Selt
 100  James Cahill
 100  Duane Jones

Masters
2023 no snooker